Johann Günther von Schwarzburg-Sondershausen ist der Name folgender Herrscher:

* Johann Günther I. (Schwarzburg-Sondershausen) (1532–1586), Graf von Schwarzburg-Sondershausen
 Johann Günther II. (Schwarzburg-Sondershausen) (1577–1631), Graf von Schwarzburg-Sondershausen